Mali mężczyźni
 Mali mężczyźni (serial telewizyjny) (1998)
 Mali mężczyźni (film 1998)
 Mali mężczyźni (film 2016)